Mater Dei (ovvero Madre di Dio) è un titolo mariano

Chiese 
Chiesa di San Gabriele Arcangelo in Mater Dei, chiesa di Milano degli architetti Achille e Pier Giacomo Castiglioni

Cinema 
 Mater Dei – film italiano del 1950
 Mater Dei – film brasiliano del 2000